Onbevlekte Ontvangenis van Maria, een dogma van de Katholieke Kerk

 Kerkgebouwen
 Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk voor een overzicht van de kerken